Quintus Volusius Saturninus är ett namn som burits av två romare:

* Quintus Volusius Saturninus (konsul 56 e.Kr.), romersk politiker
 Quintus Volusius Saturninus (konsul 92 e.Kr.), romersk politiker